Domenico De Masi – sociologo italiano
 Fabio De Masi – politico tedesco
 Francesco de Masi – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Piero De Masi – ambasciatore italiano

Pagine correlate 
Masi